Den király (vagy Udimu), uralkodói nevén Niszut-biti Szemti („Szemti a két ország királya”) az óegyiptomi I. dinasztia egyik fáraója
 Dun vagy más néven Glendun egy folyó Észak-Írországban